Alcivar bzw. Alcívar ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bob Alcivar (* 1938), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Rídder Alcívar (* 1994), ecuadorianischer Fußballspieler